Тья́гу Мануэ́л Ди́аш Корре́я (; родился 12 июня 1990, Агуалва-Касен, Португалия), более известный как Бебе () — португальский и кабо-вердинский футболист, нападающий и крайний полузащитник испанского клуба «Райо Вальекано» и сборной Кабо-Верде.

Клубная карьера 
Впервые на поле вышел в составе португальской команды «Эштрела» 2009 году, в итоге в 26 матчах он забил 4 гола. Зимой 2010 года он перешёл в другую португальскую команду, «Витория».

Летом 2010 года его приобрёл английский клуб «Манчестер Юнайтед». 22 сентября Бебе дебютировал за «Юнайтед» в матче Кубка Футбольной лиги против «Сканторпа», выйдя на замену во втором тайме; «Юнайтед» выиграл со счётом 5:2. 2 октября в матче против «Сандерленда» состоялся дебют Тиагу в Премьер-лиге: Бебе вышел на 80-й минуте матча, заменив Андерсона. Матч завершился вничью 0:0. 26 октября в матче против «Вулверхэмптона» Бебе забил свой дебютный гол, матч завершился 3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед». 2 ноября в матче против «Бурсаспора» Бебе дебютировал в Лиге чемпионов, выйдя на замену вместо Даррена Флетчера на 63-й минуте, и забил гол на 77-й минуте. «Юнайтед» выиграл матч со счётом 3:0.

15 июня 2011 года Бебе перешёл в турецкий «Бешикташ» на правах аренды до окончания сезона 2011/12.

27 декабря 2012 года Бебе перешёл на правах аренды в португальский клуб «Риу Аве». В начале сезона 2013/14 Бебе был отправлен в «Пасуш де Феррейра» в годичную аренду.

Летом 2014 года Бебе был выкуплен «Бенфикой» у «Манчестер Юнайтед» за 3 млн евро и английский клуб получит 50 % от последующей перепродажи игрока.

Карьера в сборной 
В августе 2010 года был впервые вызван в сборную Португалии до 21 года.

Статистика выступлений

Достижения 
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2014

Примечания 

Футболисты Португалии
Футболисты Кабо-Верде
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Кабо-Верде по футболу
Игроки ФК «Эштрела» Амадора
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Кордова»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Эйбар»